3C est utilisé pour désigner :

Astronautique 
 Longue Marche 3C, un lanceur chinois ;
 Syracuse 3C, un satellite franco-italien.

Culture 
 Le Café Culturel Citoyen (Le 3C), à Aix-en-Provence.

Économie 
 Modèle des 3C, un modèle stratégique et marketing pour l'entreprise défini par Kenichi Ohmae.

Informatique 
 à Taïwan, tout ce qui est en rapport avec les ordinateurs, la communication, et le consommateur ( ou 電腦、通訊、消費型電子產品). Par exemple, une boutique 3C, un salon 3C.

Intercommunalités 
 Communauté de communes du Carmausin (Tarn) ;
 Communauté de communes des Coëvrons (Mayenne).

Sciences 
Astronomie 
 Third Cambridge Catalogue of Radio Sources, un catalogue d'objets astronomiques.

Médecine 
 Syndrome 3C, une maladie.
 Centre de Coordination en Cancérologie.

Sport 
 Équipe cycliste 3C Casalinghi Jet Androni Giocattoli, une équipe cycliste italienne.

Transports 
 .

Voir aussi 
 
 
Abréviation en informatique
Économie à Taïwan
Terminologie du marketing
Stratégie d'entreprise